Orsi puede referirse a:

Personas
 María Cristina Orsi, botánica, curadora, profesora, exploradora argentina.

Serie de televisión infantil
 Belle y Sebastián, conocida en España con el título de Orsi, serie de televisión infantil tipo anime japonesa de los años 80, basada en la novela de la escritora francesa Cécile Aubry.